Ингрид Питт (, урождённая Ингушка Петрова; 21 ноября 1937, Польша — 23 ноября 2010, Лондон, Великобритания) — британская актриса театра и кино.

Биография 
Её отец был немцем русского происхождения, а мать польской еврейкой, во время Второй мировой войны вместе с матерью попала в концлагерь, однако чудом избежала смерти.

В начале 1960-х годов Питт стала участницей одной из самых известных театральных трупп Германии «Берлинер ансамбль», созданной Бертольтом Брехтом; в 1965 году получила роль в фильме по мотивам романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», а три года спустя появилась в картине «Куда залетают только орлы» с Ричардом Бёртоном и Клинтом Иствудом в главных ролях.

Известность актрисе принесли роли в хоррорах английской киностудии Hammer («Любовницы-вампирши», «Графиня Дракула», «Дом, истекающий кровью»), а фильм «Плетёный человек» стал настоящей классикой британского кино. В 1980-е годы она активно снималась, появлялась в телевизионных шоу и сериалах, при этом продолжая оставаться «королевой вампиров». В 1995 году сыграла в фильме жанра нуар американского режиссёра Стивена Содерберга «Там, внутри».

В последние годы актриса увлеклась литературной деятельностью, написав несколько коммерчески успешных книг, включая мемуары под названием Life’s a Scream («Жизнь — это крик»), в которых подробно описываются печальные события ее жизни — страдания в нацистском концентрационном лагере, поиски отца в лагерях беженцев Красного Креста, побег из Восточного Берлина. 

Ингрид Питт умерла от сердечной недостаточности в 2010 году.

Анимация 
За семь месяцев до своей смерти Питт закончила сценарий короткометражного анимационного фильма «Ингрид Питт: За лесом» (2011). Проект, над которым шла работа в течение пяти лет, посвящён ее опыту в Холокосте. Дизайн персонажей и раскадровки были созданы дважды номинированным на премию «Оскар» режиссёром Биллом Плимптоном. Режиссёр фильма — Кевин Шон Майклз; соавтор сценария — нью-йоркский писатель, антрополог, эксперт по Холокосту Джуд Ньюборн. 

Фильм «Ингрид Питт: За лесом» попал в лонг-лист кинопремии Оскар в номинации короткометражных анимационных фильмов в 2011 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 http://www.imdb.com/name/nm0685839/ 
 http://www.guardian.co.uk/film/2010/nov/24/ingrid-pitt-obituary 

Заключённые концлагерей нацистской Германии
Выжившие в Холокосте
Персоналии:Холокост в Польше
Актрисы озвучивания Великобритании
Иммигрировавшие в Великобританию из Польши